Municipio de Burke puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Burke (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Burke (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Burke (condado de Pipestone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pipestone.